Skravelgrynnorna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skravelgrynnorna (i Gloppstenarna, Malax), Österbotten, 
 Skravelgrynnorna (vid Trutören, Malax), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar